

Persone
Nelson Piquet – pilota automobilistico brasiliano
Nelson Piquet Jr. – pilota automobilistico, figlio del precedente
Pedro Piquet – pilota automobilistico, fratello del precedente

Altro
Piquet Sports – scuderia automobilistica fondata da Nelson Piquet. Dalla stagione 2010 ha cambiato nome in Rapax Team.
Piquet – gioco di carte impegnativo per due giocatori originato nel 1500 circa
Piquet – tipo di tessuto trapuntato
Piquet Carneiro – comune dello stato del Ceará in Brasile.
Autódromo Internacional Nelson Piquet – circuito in Brasile esistito tra il 1977 ed il 2012
Autódromo Internacional Nelson Piquet – circuito in Brasile esistente dal 1974